Шипилово — название населённых пунктов.

Россия 
 Шипилово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Шипилово — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Шипилово — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Шипилово — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы при её расширении в 1960 году.
 Шипилово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Шипилово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Шипилово — село в Мышкинском районе Ярославской области.
 Шипилово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Шипилово — железнодорожная станция в Луганской области.

См. также 
 Шепилово